Копна может означать:
 Копна — куча сена.
 Копна — мера площади.